La Hellinicon Olympic Arena (en ) est une salle omnisports située à Athènes en Grèce. Elle fait partie du complexe olympique d'Helliniko et jouxte la salle d'armes.

Durant les Jeux olympiques de 2004, la salle avait une capacité d'environ . Par la suite, les niveaux supérieurs furent fermés et la capacité réduite à environ  places.

Histoire 
Une partie des rencontres du tournoi de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2004 et les phases finales du tournoi de handball aux Jeux olympiques de 2004 s'y sont déroulées. Les travaux se sont achevés le  et la salle a ouvert officiellement le .

Lors des jeux paralympiques de 2004, la salle a accueilli le tournoi de rugby en fauteuil roulant.

Événements 
 Premier tour du tournoi de Basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Tournoi final de Handball aux Jeux olympiques d'été de 2004

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 AEK Athènes (basket-ball)
 Complexe olympique d'Helliniko
 Liste des salles omnisports par capacité

Liens externes 
  Hellinicon Arena 

Équipement sportif achevé en 2004
Stade multifonction en Grèce
Salle de basket-ball en Grèce
Salle de handball en Grèce
Site des Jeux olympiques d'été de 2004
Équipement sportif à Athènes
Basket-ball à Athènes